Lockport Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lockport Township (Illinois)
 Lockport Township (Kansas)
 Lockport Township (Michigan)